Meqqoqanngitsoq bezeichnet:
 Meqqoqanngitsoq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Meqqoqanngitsoq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland